Ciry ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Ciry-le-Noble im Département Saône-et-Loire
Ciry-Salsogne im Département Aisne

Siehe auch:
Siry